Tiefenthal ist der geographische Name

 von Verkehrswegen in Deutschland
 Thiefenthal (Hannover), historischer Name der heutigen Straße Johann-Trollmann-Weg

 von Gemeinden in Deutschland:
 Tiefenthal (Pfalz), Gemeinde Tiefenthal im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Tiefenthal (Rheinhessen), Gemeinde Tiefenthal im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

 von Ortsteilen in Deutschland:
 Tiefenthal am Wald, Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Tiefenthal (Auenwald), Weiler der Gemeinde Auenwald im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Tiefenthal (Bad Staffelstein), Ortsteil der Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Tiefenthal (Bütthard), Ortsteil des Marktes Bütthard, Landkreis Würzburg, Bayern
 Tiefenthal (Creußen), Ortsteil der Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Tiefenthal (Erlenbach bei Marktheidenfeld), Ortsteil der Gemeinde Erlenbach bei Marktheidenfeld, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Tiefenthal (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Tiefenthal (Karstädt), Wohnplatz der Gemeinde Karstädt, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Tiefenthal (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Tiefenthal (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Tiefenthal (Wörth an der Donau), Ortsteil der Stadt Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern

 ein Bauwerk in Deutschland:
 Kloster Tiefenthal, Kloster in Eltville-Martinsthal im Rheingau, Hessen

 von Ortsteilen in Österreich:
 Tiefenthal (Gemeinde Großweikersdorf), Katastralgemeinde im Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Tiefenthal (Gemeinde Mettmach), Ort in Mettmach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Tiefenthal, Baumschlagerreith im Ort Hinterstoder, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Tiefenthal (Gemeinde Gnas), Ortsteil von Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

 eines Ortsteils in Russland:
 Tiefenthal, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: Wyssokoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad

Tiefenthal und Tieffenthal sind Familiennamen:
 Oscar Tiefenthal (* 1956), deutscher Journalist
 Tieffenthal, eine Adelsfamilie mit
 Johann Trost von Tieffenthal, Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft
 Launský Edle von Tieffenthal

Siehe auch:
 Tiefental
 Tiefthal
 Tiefenthaler